Cuprensi – abitanti di Cupra Marittima
Cuprensi – abitanti di Cupramontana